Amphoe Lom Kao (Thai ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Phetchabun. Die Provinz Phetchabun liegt im südöstlichen Teil der Nordregion von Thailand.

Geographie 
Lom Kao liegt in der Berglandschaft der Phetchabun-Berge und hat deswegen ein angenehmes warmes Klima.

Amphoe Lom Kao liegt im Norden der Provinz Phetchabun und grenzt vom Westen im Uhrzeigersinn aus gesehen an die Amphoe Nam Nao, Lom Sak und Khao Kho in der Provinz Phetchabun sowie an Dan Sai und Phu Ruea in der Provinz Loei.

Geschichte 
Amphoe Lom Kao liegt in einer Gegend, die seit den ersten Königen von Sukhothai als Mueang Lom bekannt ist, so ist es jedenfalls auf der großen Steininschrift von König Ramkhamhaeng angegeben. In der Rattanakosin-Zeit wohnte hier eine größere Gesellschaft von Laoten, die aus Vientiane hierher geflüchtet waren. Als die Bevölkerung durch weitere Zuwanderung aus Luang Prabang und Vientiane weiter zunahm, regte der Gouverneur der Provinz die Bildung einer neuen Stadt in der Nähe des Flusses Pa Sak, heute die Amphoe Lom Sak.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Lom Kao ist in neun Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 99 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Lom Kao (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Lom Kao.

Außerdem gibt es neun „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Lom Kao (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Lom Kao.
 Na Sam (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Sam.
 Hin Hao (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Hin Hao.
 Ban Noen (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Noen.
 Sila (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Sila.
 Na Saeng (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Saeng.
 Wang Ban (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wang Ban.
 Na Ko (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Ko.
 Tat Kloi (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tat Kloi.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Lom Kao von amphoe.com (in Thai)

Lom Kao